Афрички куп нација 2017. у Габону био је 31. по реду Афрички куп нација организован од стране Афричке Фудбалске Конфедерације (АФК). Турнир је првобитно требало да се одржи у Либији, све док АФК није одлучио да промени домаћина купа у августу 2015. због текућег рата у првобитном домаћину. Овај куп је био део 60-годишњице Афричког Купа Нација.
 
Камерун је освоијо своју 5. титулу победивши Египат 2-1 у финалу.
Као победници они су се квалификовали за ФИФИН КУП КОНФЕДЕРАЦИЈА 2017 у Русији. Домаћин Габон и прошлогодишњи шампион Обала Слоноваче испали су у групној фази након 3 утакмице у којој нису оствариле ниједну победу.

Судије 
 Мехди Абид Кареф
 Џошуа Бодно
 Сиди Алиум
 Денис Дембеле
 Гехад Гриша
 Бамлак тесема Вејса
 Ерик Отог-Кастане
 бакари Гасама
 Хамад Нампиандраза
 Редуран Јијед
 Махамаду Кејта
 Али Ламгаифри
 Данијел Бенет
 Маланг Диедиоу
 Бернард Камил
 Жозеф Есрајири
 Ђани Скијазве

Жреб 
Жреб се одржао 19. октобра 2016. у 18:30 UTC+1 у Либервилу у Габону . 
 Шешир: Габон, Обала слоноваче, Гана, Алжир
 Шешир: Тунис, Мали, Буркина Фасо, ДР Конго
 Шешир: Камерун, Сенегал, Мароко, Египат
 Шешир: Того, Уганда, Зимбабве, Гвинеја-Бисао

Групна Фаза 

 {| class="wikitable "
|-
! POS!! TIM !! PLD !! W !! D!! l!! GF!! GA !! GD !! PTS 
|-
| 1. || Брукина Фасо || 3 || 1 || 2 || 0 || 4 || 2 || +2 || 5 
|-
| 2. || Камерун || 3 || 1 || 2 || 0 || 3|| 2 || +1 || 5 
|-
| 3. || Габон || 3 || 0 || 3|| 0 || 2 || 2 || 0 || 3 
|-
| 4. || Гвинеја-Бисао || 3 || 0 || 1 || 2 || 2 || 5 || -3 || 1 
|-

{| class="wikitable "
|-
! POS!! TIM  !! PLD !! W !! D!! l!! GF!! GA !! GD !! PTS 
|-
| 1. || Сенегал || 3|| 2 || 1 || 0 || 6 || 2 || +4 || 7 
|-
| 2. || Тунис || 3 || 2 || 0 || 1 || 6 || 5 || +1 || 6 
|-
| 3. || Алжир  || 3 || 0 || 2 || 1 || 5 || 6 || -1 || 2  
|-
| 4. || Зимбабве || 3 || 0 || 1 || 2 || 4 || 8 || -4 || 1 
|-

{| class="wikitable "
|-
! POS!! TIM  !! PLD !! W !! D!! l!! GF!! GA !! GD !! PTS 
|-
| 1. || ДР Конго || 3 || 2 || 1 || 0 || 6 || 3 || +3 || 7 
|-
| 2. || Мароко || 3 || 2 || 0 || 1 || 4 || 2 || +2 || 6 
|-
| 3. || Обала Слоноваче  || 3 || 0 || 2 || 1 || 2 || 3 || -1 || 2  
|-
| 4. || Того || 3 || 0 || 1 || 2 || 2 || 6 || -4 || 1 
|-

НОКАУТ ФАЗА 
У нокаут фази ако се утакмице не би завршиле у регуларном току (90 минута + надоканда времена) онда би се играли пподужеци (2 од по 15 минута), а ако се победник не би одлучио и после продужетака онда би се шутирали пенали.
 ЧЕТВРТФИНАЛА
 БРУКИНА ФАСО 2 : 0 ТУНИС (28.јануар - Либервил)
   * Ванс 81′
   * Накоулма 85′
 ЕГИПАТ 1 : 0 МАРОКО (29.јануар - Порт-Гентил)
   * Кахраба 88′
 СЕНЕГАЛ 0 : 0 КАМЕРУН(28.јануар - Францвил)
            (П)
            4:5
 Кулибали (gol) ; Мауканђо(gol)
 Кара(gol) ; Ојонго(gol)
 Сов(gol) ; Тејкеу(gol)
 Сајвет(gol) ; Зоа(gol)
 Мане(omašaj) ; Абубакар(gol)
 ДР КОНГО 1 : 2 ГАНА(29. јануар - Оyем)
  * М`Поку 68′     Џ.Aјев 63′
                 * A.Aјев 78′ (пен.)
                  
 ПОЛУФИНАЛА
 БРУКИНА ФАСО 1-1 ЕГИПАТ (1. фебруар - Либербил)
 Ванс 73′ (П) M. Салах 66′
                 3-4
 Траоре (gol) ; Саид (omašaj)
 Дијавара(gol) ; Шоби(gol)
 Јаго(gol) ; Хегази(gol)
 Кофи(omašaj) ; M. Салах(gol)
 Б. Траоре(omašaj) ; Варда(gol)
 КАМЕРУН 2:0 ГАНА (2. фебруар - Францвил)
 Негададеу-Негађуи 72′ 
 Басогог 90+3′
 ФИНАЛЕ
ЕГИПАТ 1:2 КАМЕРУН (5. фебруар - Либервил)
 Елнени 22′ ; Нколо 59′
           * Абубакар 88′
 Битка за 3. место
БУРКИНА ФАСО 1:0 ГАНА (4. фебруар -Порт-Гентил)
Ал. Траоре 89′

Референце

Спољашње везе 

Афрички куп нација
Фудбал у 2017.
Фудбал у Габону